Kampar ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Riau auf der Insel Sumatra. Stand 2020 leben hier circa 800.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Kampar ist die Stadt Bangkinang.

Geographie 
Kampar liegt im Westen der Provinz Riau im Binnenland. Es grenzt von Norden nach Süden an die Regierungsbezirke Rokan Hulu, Siak, Kota Pekanbaru, Pelalawan und Kuantan Singingi. Im Westen grenzt Kampar an die Provinz Sumatra Barat. Administrativ unterteilt sich der Kabupaten in 21 Distrikte (Kecamatan) mit 250 Dörfern, 242 Desa und 8 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Kampar 790.313 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 72 Personen pro Quadratkilometer. Circa 89 Prozent der Einwohner sind Muslime und 11  Prozent Christen.

Einzelnachweise 

Yalimo
Geographie (Sumatra)